Rage kan syfta på:
 Rage (band) – ett tyskt heavy metal-band
 Rage (bok av Bob Woodward) – en bok från 2020 av Bob Woodward
 RAGE (spelmotor) – en spelmotor tillverkad av Rockstar Games
 Rage (datorspel) – ett FPS-datorspel av id Software från 2011
 Streets of Rage – en serie beat 'em up-spel
 Rage (film) – en film från 2009